Iacob ist der Familienname folgender Personen:

 Ioan Iacob (* 1954), rumänisch-deutscher bildender Künstler
 Ioana Iacob (* 1980), rumänische Schauspielerin 
 Marius Iacob (* 1972), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Mihai Iacob (1933–2009), rumänischer Filmregisseur
 Monica Iacob-Ridzi (* 1977), rumänische Politikerin und MdEP für Rumänien
 Victoraș Iacob (* 1980), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Jacob